

Vina 
Vina peut désigner :
 la Vina, une rivière du Cameroun ;
 le département de la Vina, un département du Cameroun ;
 Vina, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrgorac, comitat de Split-Dalmatie ;
 Vina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
 Vina, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
 Vina, un CDP de Californie ;
 Vina, un CDP d'Alabama.

Viña 
 
 Viña del Mar

Autre graphie 
 la Vînâ, un luth Indien ;

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme